Rossbach eller Roßbach kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Hranice (ort i Tjeckien, Karlovy Vary),

Tyskland 

 Roßbach, Neuwied – kommun i Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz, 
 Roßbach, Westerwald – kommun i Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, 
 Roßbach, Bayern – kommun i Landkreis Rottal-Inn, Bayern, Niederbayern,

Österrike 

 Rossbach, Österrike – kommun, Oberösterreich, Politischer Bezirk Braunau am Inn,